Buchstein heißen Berggipfel:
 Großer Buchstein () in den Ennstaler Alpen
 Kleiner Buchstein () in den Ennstaler Alpen
 Buchstein (), höherer der beiden Gipfel des Roß- und Buchsteins in den Tegernseer Bergen
 Buchstein (Bayreuth) (411 m) am Südwestrand von Bayreuth, mit einer Rhätsandstein-Felsengruppe

Buchstein ist ein Familienname:
 Hubertus Buchstein, deutscher Politologe (* 1959)

Siehe auch:
 Buchenstein
 Puchstein
 Buchsteiner